«Король Лев: Тимон и Пумба» или просто «Тимон и Пумба» () — американский мультсериал, спин-офф серии анимационных фильмов «Король Лев». Производство: США, 1995—1999 год. Мультсериал практически не связан с оригинальным фильмом, в отличие от «Короля Льва», в мире которого нет ни людей, ни техники. Действие мультсериала происходит не только в Саванне и персонажи охотно пользуются достижениями технического прогресса. Все персонажи «Короля Льва», за исключением Тимона и Пумбы, в сериале появляются эпизодически. Мультсериал транслировался на канале CBS.

Премьера в России была на телеканале ОРТ с 4 октября 1998 по 18 июля 1999 года — первые 40 серий, названия которых были полностью переписаны в 2010 году каналом Disney, с декабря 2003 по август 2004 года — 41-85 серии.

Персонажи

Главные герои 
 Тимон () — сурикат, довольно ленивый для помощи другим. Хитёр, проницателен, умён, нетерпелив, зачастую бывает алчен и высокомерен. В русском дубляже его называют мартышкой и мангустом. Является стратегом практически всех планов и авантюр. Его выживаемость зависит от скорости перемещения Пумбы. Периодически алчность и высокомерность Тимона берет верх над дружбой с Пумбой.
 Пумба () — в меру упитанный бородавочник. Очень доверчив, хотя тем не менее не выносит обмана. От страха, удовольствия или напряжения может испортить воздух. Является основным средством перемещения на дальние расстояния для Тимона. Слово «свинья» приводит в бешенство этого небольшого кабана, и кто бы ни был этот враг, Пумба побеждает. При этом он требует, чтобы его называли «мистер Свинья».

Второстепенные персонажи 
 Квинт () — красноносый громила, главный антагонист мультсериала. Себя описывает как самого-самого-самого. На протяжении сериала появляется в разных образах: от преступника и до официанта, но всегда неизбежно встает на пути Тимона и Пумбы. Квинт появляется во многих сериях (особенно связанных с деньгами, и вещами приносящими знаменитость). Удивительно, но Тимон и Пумба ни в одной из серий не распознают его как одного и того же человека, хотя он различается лишь одеждой и увлечением.
 Медведь () — представляет собой антропоморфного медведя гризли. Обладает устрашающим видом и издаёт не менее устрашающие грохоты при ходьбе.
 Мистер Бобр () — обыкновенный канадский бобр, владелец лесопилки и древесного парка аттракционов. Любит покомандовать. Часто повышает голос. Его главные девизы — «Макута Хамака» («Работай как вол»), «Главное — безопасность!» и «Вы сломали — вы и купили». Если Тимон и Пумба нарушают его правила, им приходится «отрабатывать» их штраф. Имеет сына, хулигана и плута, который обожает подкладывать свинью Тимону и Пумбе, пользуясь законами отца. Однако в конце мистер Бобр узнаёт о проделках сына, и тот отрабатывает оставшийся штраф, а Тимон и Пумба служат ему прорабами.
 Улитка Шустрик () — интеллигентная улитка, друг Тимона и Пумбы. Поначалу Тимон и Пумба хотели съесть его, но, узнав, что он умеет разговаривать, не смогли этого сделать. Шустрик говорит очень красивым и низким баритоном, очень вежлив, носит шляпу и великолепно поёт. Во 2 сезоне выясняется, что Шустрик является Супер-пупер героем Икс, который борется со злом. Однако, несмотря на это, его все равно в конце каждой серии утаскивает чайка и друзьям снова и снова приходится его спасать.
 Фред () — сурикат, давний друг Тимона, любитель розыгрышей.
 Кролик () — противный, розовый кролик, который время от времени попадает в беду. Слишком много разговаривает, чем сильно раздражает окружающих.
 Тукан Дан () — описывается как опасный гениальный преступник и лжец, который может заставить любого поверить во всё, что он скажет. Все его попытки подставить Тимона и Пумбу, однако, не принесли длительного успеха, так как тайное рано или поздно становилось явным.
 Братья Грифы () — двое полицейских, служащих закону и Носорогу, судье и законнику, который любит выдумывать новые глупые законы. Часто бывают глуповаты и всегда верят только в то, что видят, и в те показания, которые слышат от свидетелей. Не наделены интуицией. Им свойственно говорить по очереди короткие фразы слегка монотонным голосом.
 Читато и Читэйто () — братья-гепарды, которые хотят съесть Тимона и Пумбу.
 Монти и Бампу — друзья сурикат и кабан. В отличие от Тимона и Пумбы не едят жуков. Подружились благодаря главным героям. Обратите внимание, что их имена являются анаграммами имён Тимона и Пумбы.
 Туземцы — аборигены в масках, часто встречаются Тимону и Пумбе. В конце погони за Тимоном и Пумбой оказываются студентами, которые лишь «играют» в дикарей. Если они не будут играть в дикарей, то их лишат стипендии.
 Пердюк — миллиардер, производитель обогревателей, в планах которого затмить солнце и заставить всех покупать его продукцию. Появляется в серии «Шпионские штучки».
 Агент 007 — секретный агент. Появляется в серии «Шпионские штучки».
 Ирвин () — пингвин, от которого Тимон и Пумба пытаются держаться подальше, так как он приносит одни несчастья.
 Нед — грациозный слон, президент клуба удачников джунглей, подвергает публичному осмеянию неудачников.
 Эдди и Ральф — змеи, которые хотят съесть Тимона и Пумбу.
 Васко Свин — известный кабан-бандит на Диком Западе, появляется в эпизоде На Диком Западе, спасая Тимона и Пумбу от своих сообщников.
 Фиолетовая тигрица — тигрица-вдова. Тимон и Пумба научили её охотиться, чтобы она смогла прокормить своих тигрят после смерти мужа.
 Дядя Боря () — дядя Пумбы, талантливый танцор балета. Живёт в России.
 Крошка Джимми — птица-бандит, притворялся милым и беспомощным, но оказался злым и опасным.
 Джамбо-Джамбо () — упрямый слон, не обращающий внимания на законы джунглей и на Зазу. Однажды он разлёгся поперёк ручья и перекрыл воду, из-за чего в джунглях началась засуха.
 Шарла — возлюбленная Пумбы.
 Татьяна — возлюбленная Тимона. Дочь короля колонии сурикатов, в которой ранее жил Тимон.
 Пимон и Тумба — качки, которые появились в эпизоде «Кахуна Потато» (Kahuna Potato) как двойники Тимона и Пумбы. В эпизоде они похищают у Тимона и Пумбы мешок с наловленными жуками, и герои пытаются противостоять антагонистам, и для этого Тимон с Пумбой обращаются к Рафики, который учит их кунг-фу.
 Шензи, Банзай и Эд () — трио гиен, появляются в нескольких эпизодах мультсериала в 1 сезоне.
 Зазу () — птица-носорог, участвует во многих эпизодах мультсериала. Отдельные эпизоды посвящены ему.
 Рафики — мандрил и шаман-целитель.
 Симба — лев, король Земель прайда. В мультсериале появляется в нескольких эпизодах.
 Нала — львица, королева Земель прайда.
 Шрам — лев, появился в эпизоде, где Тимон пытается вернуть Пумбе потерянную память. Также появился в 4 серии 2 сезона, где Зазу выкинул его на мусор. В мультсериале не произносит никаких реплик.
 Когтиус — кровожадный лев-гладиатор, с которым предстоит драться Симбе. Появляется в эпизоде «Все дороги ведут в Рим».

Серии

Русский дубляж 
Мультсериал был дублирован кинокомпанией «Нева-1» по заказу «Disney Character Voices International» в 1998—2004 годах.
 
 Режиссёры дубляжа — Мария Соловцова, Тамара Семенкова
 Переводчики и авторы синхронного текста — Ольга Воейкова, Лилия Королёва, Марина Андожская
 Автор стихов — Елена Ставрогина

Роли дублировали

Примечания

Ссылки 
 Timon & Pumbaa Official Website
 The Lion King’s Timon and Pumbaa at the Big Cartoon DataBase
 

Диснеевские мультсериалы
Король Лев (мультфильмы)
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы США, запущенные в 1995 году
Мультсериалы США, завершённые в 1999 году